Estados Unidos
Powder River (Wyoming)
Condado de Powder River

Outros usos
Powder River (filme)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos